Bake Oven Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bake Oven Knob (Pennsylvania)
 Bake Oven Knob (West Virginia)